Нікта (Нікс) — богиня у грецькій міфології;
 Нікта — супутник Плутона.